Rainbow City kan syfta på:

 Rainbow City, Alabama
 Rainbow City, Arizona